Klösterl (bairischer Diminutiv für Kloster) steht für:

 Kloster Trauntal Kelheim
 Klösterl Walchensee

Siehe auch:
 Klösterle